Rabbi peut désigner :

 un rabbin, érudit officiellement nommé dirigeant du culte dans les communautés juives rabbiniques au temps de la Mishna. Le titre de rabbi apparait lors de l'établissement du Sanhédrin. Il est donné aux sages ayant reçu l'ordination rabbinique, la semikha, en Terre d'Israël avec l'accord du Nassi (le président au Sanhédrin). Le rabbi est alors le détenteur d'une fonction législative officielle. Ce titre n'est plus porté depuis la fin de la période du Talmud de Jérusalem. Une tentative de ressusciter le titre de Rabbi est réalisée à Safed au XVIe siècle, mais elle disparait à courte échéance. Le titre actuel de Rav porté par les rabbins n'a pas la même signification du point de vue du droit talmudique
 Rabbi Juda Hanassi, principal compilateur de la Mishna, est également appelé Rabbenou Hakadosh.
 Rabbi est une commune de la province de Trente dans la région Trentin-Haut-Adige en Italie.
 Le Rabbi de Loubavitch, dirigeant de la dynastie hassidique de Loubavitch.
 Un Rebbe hassidique.